

Стефаново () — село в Габровській області. Входить до складу общини Габрово.
 Стефаново () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Добричка.
 Стефаново () — село в Ловецькій області. Входить до складу общини Ловеч.
 Стефаново () — село в Перницькій області. Входить до складу общини Радомир.

Населені пункти та їхні частини
 Стефаново — село в гміні Битонь Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Стефаново — село в гміні Лешноволя Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Стефаново — село в гміні Баб'як Кольського повіту Великопольського воєводства
 Стефаново — село в гміні Казімеж-Біскупі Конінського повіту Великопольського воєводства
 Стефаново — село в гміні Збоншинь Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Стефаново — село в гміні Сомпольно Конінського повіту Великопольського воєводства
 Стефаново — частина села Ґрабувка в гміні Хоцень Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Стефаново — частина села Поляново в гміні Вижиськ Пільського повіту Великопольського воєводства
 Стефаново — частина села Вітово в гміні Осек-Мали Кольського повіту Великопольського воєводства
 Стефаново — колонія в гміні Сідра Сокульського повіту Підляського воєводства
 Стефаново — осада в гміні Короново Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Стефаново — осада в гміні Іновроцлав Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Стефаново — осада в гміні Лінево Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Стефаново — осада в гміні Кшиж-Велькопольський Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Стефаново — осада в гміні Пневи Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Стефаново — осада в гміні П'яскі Гостинського повіту Великопольського воєводства

Примітки